Sud-Ouest (Burkina Faso), een regio van Burkina Faso
 Sud-Ouest (Kameroen), een provincie van Kameroen
 Sud-Ouest (Montreal), een arrondissement van Montreal, Canada
 Zuidwesten (wijnstreek), in het Frans Sud-Ouest, een wijnstreek in het zuidwesten van Frankrijk
 Sud Ouest (krant), een Franse dagelijkse krant